El Gaucho – catena di fast food israeliana
 El Gaucho – fumetto italiano
 El Gaucho – personaggio della DC Comics

Pagine correlate 
Gaucho (disambigua)
Il gaucho